Чаморро — мікронезійський народ.
 мова Чаморро — одна із малайсько-полінезійських мов.

 Еустасіо Чаморро — парагвайський футболіст

Нікарагуанська династія політиків
 Фруто Чаморро — президент країни з 1853 до 1855
 Педро Хоакін Чаморро — президент країни з 1875 до 1879
 Дієго Мануель Чаморро — президент країни з 1921 до 1923
 Росендо Чаморро — президент країни у 1923
 Еміліано Чаморро — президент країни у 1926
 Педро Чаморро Карденал — опозиціонер, чоловік Віолети Чаморро
 Віолета Чаморро — президент країни з 1990 до 1996.

Див. також 
 Педро Антоніо Піментель-і-Чаморро — президент Домініканської Республіки